Осецкое сельское поселение — муниципальное образование в составе Любимского района Ярославской области России. 

Административным центром сельского поселения является деревня Рузбугино.

История 
Осецкое сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», границы сельского поселения установлены в административных границах Осецкого сельского округа.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 113 населённых пунктов.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Осецкого сельского поселения 

Сельские поселения Ярославской области
Муниципальные образования Любимского района